Mazeppa steht für

 Iwan Masepa (auch Mazeppa), ukrainischer Kosakenhetman (1639–1709)
 Mazeppa (Lord Byron), Roman von Lord Byron
 eine Dampflokomotive, siehe KFNB – Antilope I bis Mazeppa

Musikwerke:
 Mazeppa (Oper), Oper von Pjotr Tschaikowski
 Mazeppa (Sinfonische Dichtung), Symphonische Dichtung von Franz Liszt
 eine Etüde von Franz Liszt, siehe Études d’exécution transcendante#Etüde Nr. 4 Mazeppa

Filme:
 Mazeppa (1908), englischer Stummfilm von Frank Dudley
 Mazeppa, or the Wild Horse of Tartary, US-amerikanischer Stummfilm von Francis Boggs (1910)
 Mazeppa, der Volksheld der Ukraine, deutscher Stummfilm von Martin Berger (1919)
 Mazeppa (1993), französischer Film von Bartabas
 Mazeppa (1996), Fernsehfilm von Brian Large

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mazeppa (Minnesota)
 Mazeppa (North Carolina)
 Mazeppa (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Mazeppa-Nationalpark in Australien
 Mazeppa Township
 Masepa